Суперкубок Ізраїлю з футболу 2018 — 23-й розіграш турніру (28-й, включаючи неофіційні розіграші). Матч відбувся 28 липня 2018 року між чемпіоном Ізраїлю Хапоель (Беер-Шева) та володарем кубка Ізраїлю Хапоель (Хайфа).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2018
Ізраїль
Липень 2018